LiPuma ist der Familienname folgender Personen:

 Chris LiPuma (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tommy LiPuma (1936–2017), US-amerikanischer Musikproduzent